Die Abkürzung AJH steht für:
 Aktion: In jedes Haus, siehe Every Home for Christ
 Ambulante Jugendhilfe
 American Jewish History
 American Journal of Hematology
 American Journal of Hospice and Palliative Medicine

Abkürzung